Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1959-1960.

Stagione
Nella stagione 1959-1960 il Trapani disputò il campionato di Serie C raggiungendo il 3º posto, alle spalle del Foggia, che vinse il campionato, ed il Marsala.

Divise 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia